Demen (Duitsland), deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Demen (Nederland), dorp in de gemeente Oss.
Demen (rivier), rivier in Noord-Brabant.

Zie ook
enkelvoud: deme (doorverwijspagina)